Роза Таддеи (в замужестве — Моззидольфи) (;  — ) — итальянская  и .

Биография 
Её родиной был Неаполь, Тренто или Корато (Апулия), но она считала себя неаполитанкой. Родилась в актёрской семье, отец, мать и брат были актёрами. Отец Франческо («Ciccio») Таддеи (1770—1830), владелец комической труппы в течение тридцати лет. Его жена Маддалена (умерла в 1830 году) — актриса, как и их дети, Роза и Луиджи. Луиджи (1802—1866) был одним из самых известных актёров своего времени, а также художником и поэтом.

Дебютировала, как актриса в возрасте 17 лет. Вскоре стала одной из самых красивых и талантливых трагических актрис в Италии. Известна как импровизатор на сцене и в жанре поэзии, особенно популярном в Италии в течение XVIII и первой половины XIX веков. Поэты-импровизаторы, в том числе и Роза Таддеи, прославившиеся в Европе, часто приглашались в театры, академии, ко дворам вельмож и в салоны. Роза Таддеи была видным членом Аркадской академии под именем Licori Partenopea.

В 1832 году вышла замуж за Винченцо Моззидольфи.

Роза Таддеи умерла в Риме в 1869 году. Похоронена на кладбище Кампо Верано.

Литература 
 «Taddei.» In Dizionario enciclopedico italiano . Vol. 11 (Sci-Tat). Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, 1961.
 «Taddei Mozzidolfi, Rosa.» In Enciclopedia Biografica e Bibliografica «Italiana.» Serie 6: «Poetesse e scrittrici.» 2 vols. Rome: EBBI Istituto Editoriale Italiano, 1941.
 «Taddei, Francesco.» In Enciclopedia italiana di scienza, lettere, ed arti. Vol. 33 (Sup-Topi). Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, 1937.
 «Estemporanea, poesia.» In Dizionario critico della letteratura italiana. 2 nd ed. Vol. 2 (Com-L). Directed by Vittore Branca. Turin: Unione tipografico-edizione torinese, 1986.

Примечания

Ссылки 
 Taddei, Rosa

Актрисы театра Италии
Поэты-импровизаторы
Итальянские поэты